Поцхови () — ущелье в средневековой Грузии — в историческом Самцхе, сегодня часть Ардахана (современная Турция).

История 
Территория принадлежала феодальной семье Джакели. Позже владения перешли по наследству знатной феодальной ветви семьи Джакели — .

Важными замками Поцхови были  и замок . Цурцкабская епископальная церковь также была расположена здесь.

В XVI веке район Поцхови, наряду с другими территориями Грузии, был завоёван османами. В результате чего была создана административная единица Поцховской ливы, которая была разделена на области Мзвари и Чрдили. В пределах Российской империи район был известен как Посховский участок — административная единица в составе Ардаганского округа.

Примечания

Литература 
 
 

Исторические области Грузии
Субрегионы Тао-Кларджети